Anne-Marie Ménand (née en 1837), communarde ;
 Emiland Menand (1786-1871), homme politique français ;
 Louis Menand (né en 1952), universitaire et écrivain américain.

Homonymie de patronyme